Île de Bréhat, een eiland aan de noordkust van het Franse schiereiland Bretagne
 Île-de-Bréhat, een gemeente die bestaat uit dat eiland en enkele omliggende eilandjes.
 Great Brehat, een dorp op het Canadese eiland Newfoundland